Schöna – dzielnica miasta Münchenbernsdorf
 Reinhardtsdorf-Schöna – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge